Morsa – utensile per serrare le parti in lavorazione
 Morsa – nome delle pietre e dei mattoni lasciati sporgere all'estremità dei muri e allineati in verticale nei quali s'incastrano le rispettive controparti di un secondo muro unito al primo.